Constancia ist die namentliche Bezeichnung für

Constância, eine Kleinstadt in Portugal
La Constancia, eine Ortschaft in Uruguay

Siehe auch:
Constantia
Constanza